Korovine (en ) ou Korovina (, féminin) est un nom de famille russe, qui provient du mot russe  (korova, ou vache). Il peut faire référence à (par ordre alphabétique) :

Patronymes
 Konstantin Korovine (1861-1939), peintre impressionniste russe.
 Evgueni Korovine (1891-1963), botaniste soviétique et académicien.
 Evgueni Korovine (1892-1964), juriste soviétique.
 Ilia Korovine (1923-1944), officier de l'armée soviétique et héros de l'Union soviétique.
 Nikolaï Korovine (1920-1957), pilote soviétique et héros de l'Union Soviétique.
 Sergueï Korovine (1858-1908), peintre russe, frère de Constantin Korovine.
 Valeri Korovine (1977-), journaliste et politologue russe.

Toponymie
 L'île Korovin, une des îles du borough des Aléoutiennes orientales en Alaska.
 Le Korovin, un volcan, point culminant de l'île Atka dans les îles Aléoutiennes.

Patronyme russe